Yuan o Renminbi, moneda de curs legal a la República Popular de la Xina des de la revolució comunista de 1949 
 Riu Yuan, riu de la provincia de Hunan afluent del Iang-Tsé
 Dinastia Yuan, dinastia que regnà a la Xina en el període comprès entre 1279 i 1368 
 Yuan Wei, dinastia que va governar la Xina del 386 fins al 534
 Yuan Executiu, branca executiva del govern de la República de la Xina.
 Yuan (cognom), un dels cognoms més estesos a la Xina
 Biografies:
 Yuan An (?- 92), erudit, administrador i home d'estat de les corts dels emperadors Zhang i He de la dinastia Han 
 Yuan Huan, oficial de la dinastia Han (~190) 
 Emperador Yuan de Han (75 – 33 aC), emperador de la Dinastia Han (48 -33 aC)
 Yuan Lee (Hsinchu, 1936), químic i professor universitari taiwanès guardonat amb el Premi Nobel de Química de l'any 1986 
 Yuan Shang (177–207), senyor de la guerra durant el període de la Dinastia Han 
 Yuan Shao (? - 202), senyor de la guerra ocupà el nord de la Xina durant la guerra civil al final de la Dinastia Han Oriental 
 Yuan Shikai (1859 – 1916), militar i polític xinès durant el final de la dinastia Qing i principis de la República de la Xina 
 Yuan Shu (? - 199), senyor de la guerra durant l'era de la Dinastia Han 
 Yuan Tan (? - 205), fill del senyor de la guerra Yuan Shao durant el període de la Dinastia Han 
 Yuan Xi (? - 207), fill del senyor de la guerra Yuan Shao durant el període de la Dinastia Han Oriental 
 Ding Yuan (?- 189), governador i senyor de la guerra durant la Dinastia Han Oriental de la Xina 
 Dŏng Yuán (Chongqing, Jiangxi, Xina, 900 -962) pintor xinès fundador de l'Escola del Sud de pintura paisatgista 
 Gongsun Yuan (? - 238), senyor de la guerra i un vassall de l'estat de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes 
 Guo Yuan (Dinastia Han) (? - 202), general que serví al senyor de la guerra Yuan Shang durant el període de la Dinastia Han Oriental 
 Liu Yuan (Han Zhao) (?-310), emperador fundador de l'estat xinès/xiongnu de Han Zhao
 Ma Yuan, diversos personatges
 Qu Yuan (340 aC - 278 aC), estudiós xinès i un ministre del Rei de Chu del sud 
 Xiahou Yuan (? - 219), general servint sota el senyor de la guerra Cao Cao durant el període de la Dinastia Han Oriental